Зачарована Елла:
 Зачарована Елла — саундтрек 2004-го року. Написаний до фільму «Зачарована Елла»
 Зачарована Елла — фільм 2004-го року режисера Томмі О'Хавера
 Зачарована Елла — книга, написана Гейлом Карсоном Левіном і опублікована в 1997 році